«Trapped» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Trapped (Atrapados) (1982), película dirigida por William Fruet.
 Trapped (Atrapada) (2002), película dirigida por Luis Mandoki.
 Trapped (2008), serie de televisión de Australia.
 Trapped (en islandés: "Ófærð") (2015-), serie de televisión de Islandia.

Música 
 Trapped (1992), canción de Tupac Shakur.

Véase también 
 Atrapados, .
 Trapped, Clothing brand.